Cryptic Sounds é um EP instrumental, lançado pela banda Megadeth no ano de 1998. Contém cinco músicas do álbum Cryptic Writings. As músicas foram refeitas, e os vocais viraram melodias de guitarra. Nos Estados Unidos a tiragem foi limitada, e em pouco tempo todos os CDs estavam vendidos.

Faixas 
 "Almost Honest" - 4:14
 "Vortex" - 3:21
 "Trust" - 5:30
 "A Secret Place" - 5:29
 "She-Wolf" - 3:07

Componentes

 Dave Mustaine  - Guitarra
 Marty Friedman  - Guitarra
 David Ellefson - Baixo
 Nick Menza   - Bateria

EP de 1998
Álbuns de Megadeth
Álbuns de thrash metal